Крюк, может означать:

 Крюк (мн. крюки) — окольный путь, обход; заворот дороги, реки;

Устройство 
 Крюк — название детали какого либо устройства:
 Грузовой крюк
 Пожарный крюк
 Тормозной крюк
 Гак (крюк) (хук) — крюк на морских судах

В спорте 
 Крюк или хук (от , то есть «крюк») — один из основных видов удара в боксе.
 Крюк — вид шагов в фигурном катании.
 Крюк — элемент снаряжения для альпинизма и скалолазания.

Фамилия 
 Крюк, Борис Александрович (род. 1966) — российский телепродюсер и режиссёр, ведущий телеигры «Что? Где? Когда?».
 Крюк, Владимир Андреевич (1927—2004) — передовик производства, старший оператор Енакиевского металлургического завода, Герой Социалистического Труда.
 Колычев-Крюк, Иван Фёдорович (ум. 1608) — русский боярин и воевода, окольничий, опричник.

Имя 
 Плохово, Крюк Федорович — дьяк царя Иоанна Грозного.

Топоним

Россия 
 Крюк — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Крюк — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Крюк — село в Шалинском районе Свердловской области.
 Крюк — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Другое 
 Крюк — в русском церковном пении нотный знак.
 Крюк — диакритический знак:
 Ретрофлексный крюк
 Палатальный крюк
 «Крюк» — российская противотанковая реактивная граната, для борьбы с броневым и танковым вооружением и техникой (БТВТ) со средствами активной и динамической защиты.
 «Крюк» — немецкий шпалоразрушитель времён Великой Отечественной войны.
 Крюк () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров

См. также

Примечания